Cratinus bezeichnet:

 eine Gattung der Sägebarsche, siehe Eigentliche Sägebarsche
 einen antiken attischen Komödiendichter, siehe Kratinos

Siehe auch:
 Gratinus